Polonezi se poate referi la:

 poporul care este națiunea constitutivă a statului Polonia: Polonezi
 comunitatea etnică a polonezilor din Ucraina: Polonezi în Ucraina
 comunitatea etnică a polonezilor din România: Polonezi în România
 un sortiment de cârnați